Sinervo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1912-1986), écrivain finlandais
Helena Sinervo (née en 1961), écrivain et poétesse finlandaise
Timo Sinervo (né en 1975), athlète finlandais en lancer du disque

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois